John Zeiler (né le  à Jefferson Hills dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'attaquant.

Biographie 
Repêché par les Coyotes de Phoenix au cinquième tour ( rang au total) lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2002, il joue avec les Saints de l'Université de St. Lawrence durant quatre saisons, soit de 2002 à 2006. Il devient professionnel vers la fin de la saison 2005-2006 en jouant pour le Rampage de San Antonio ainsi que les Cotton Kings de Lubbock, des équipes des ligues mineures.

Le , il signe un contrat avec les Kings de Los Angeles. Durant cinq saisons, il joue entre les Kings dans la LNH et son club-école dans la LAH, les Monarchs de Manchester. Durant l'été 2011, il part jouer en Allemagne après avoir accepté un contrat avec les Augsburger Panther.

Statistiques 

|-
| 2000-2001 || Musketeers de Sioux City ||USHL ||56 ||8 ||20 ||28 ||45 ||2 ||0 ||0 ||0 ||26
|-
| 2001-2002 || Musketeers de Sioux City ||USHL ||60 ||23 ||27 ||50 ||116 ||12 ||2 ||3 ||5 ||25
|-
| 2002-2003 ||Université de St. Lawrence ||ECAC ||37 ||10 ||17 ||27 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 ||Université de St. Lawrence ||ECAC ||41 ||8 ||28 ||36 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 ||Université de St. Lawrence ||ECAC ||38 ||9 ||23 ||32 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 ||Université de St. Lawrence ||ECAC ||28 ||13 ||15 ||28 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || Rampage de San Antonio ||LAH ||8 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || Cotton Kings de Lubbock ||LCH ||4 ||2 ||0 ||2 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Monarchs de Manchester ||LAH ||56 ||12 ||16 ||28 ||70 ||16 ||3 ||2 ||5 ||14
|-
| 2006-2007 || Kings de Los Angeles ||LNH ||23 ||1 ||2 ||3 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Kings de Los Angeles ||LNH ||36 ||0 ||1 ||1 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Monarchs de Manchester ||LAH ||45 ||6 ||6 ||12 ||40 ||4 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
| 2008-2009 || Monarchs de Manchester ||LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Kings de Los Angeles ||LNH ||27 ||0 ||1 ||1 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Monarchs de Manchester ||LAH ||65 ||11 ||9 ||20 ||31 ||16 ||4 ||3 ||7 ||4
|-
| 2010-2011 || Monarchs de Manchester ||LAH ||69 ||9 ||19 ||28 ||86 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2010-2011 || Kings de Los Angeles ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Augsburger Panther ||DEL ||52 ||7 ||21 ||28 ||58 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2012-2013 ||Augsburger Panther ||DEL ||52 ||8 ||15 ||23 ||89 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2013-2014 ||Augsburger Panther ||DEL ||43 ||2 ||4 ||6 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||EC Kassel Huskies ||DEL2 ||46 ||11 ||28 ||39 ||71 ||5 ||0 ||2 ||2 ||6

|90 ||1 ||4 ||5 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
2002-2003 : nommé dans l'équipe des recrues de ECAC Hockey.

Références 

Naissance en novembre 1982
Naissance dans le comté d'Allegheny
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Musketeers de Sioux City
Joueur de hockey sur glace des Saints de St. Lawrence
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Cotton Kings de Lubbock
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Kassel Huskies